Het polsstokhoogspringen voor vrouwen  op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats op maandag 2 en donderdag 5 augustus 2021 in het  Olympisch Stadion van (Tokio).

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het olympisch record.

Resultaten

Kwalificatieronde 
Kwalificatieregels: behalen van de kwalificatiestandaard van 4,70 (Q), of deel uitmaken van de 12 bestpresterende atleten (q).

Finale

Vrouwen polsstokhoogspringen